До списку лускокрилих Куби віднесені денні метелики і молі, що були зареєстровані на Кубі.

Згідно з оцінками, зареєстровано понад 1557 видів лускокрилих з 56 родин, що трапляються на території Куби.

Денні метелики

Головчаки (Hesperiidae) 
 Asbolis capucinus (Lucas, 1857)
 Atalopedes mesogramma (Latreille, [1824])
 Calpodes ethlius (Stoll, 1782)
 Choranthus radians (Lucas, 1857)
 Cymaenes tripunctus (Herrich-Schäffer, 1865)
 Euphyes cornelius (Latreille, [1824])
 Euphyes singularis (Herrich-Schäffer, 1865)
 Holguinia holguin Evans, 1955
 Hylephila phyleus (Drury, 1773)
 Lerodea eufala (Edwards, 1869)
 Nyctelius nyctelius (Latreille, [1824])
 Oarisma bruneri Bell, 1959
 Oarisma nanus (Herrich-Schäffer, 1865)
 Panoquina corrupta (Herrich-Schäffer, 1865)
 Panoquina lucas (Fabricius, 1793)
 Panoquina ocola (Edwards, 1863)
 Panoquina panoquinoides (Skinner, 1891)
 Parachoranthus magdalia (Herrich-Schäffer, 1863)
 Perichares philetes (Gmelin, 1790)
 Polites baracoa (Lucas, 1857)
 Pyrrhocalles antiqua (Herrich-Shaffer, 1863)
 Rhinthon cubana (Herrich-Schäffer, 1865)
 Saliana esperi Smith & Hernández, 1992
 Synapte malitiosa (Herrich-Schäffer, 1865)
 Wallengrenia otho (Lucas, 1857)

 Aguna asander (Mabille & Bouillet, 1912)
 Aguna claxon Evans, 1952
 Anastrus sempiternus (Bell & Comstock, 1948)
 Astraptes anaphus (Godman & Salvin, 1896)
 Astraptes cassander (Fabricius, 1793)
 Astraptes habana (Lucas, 1857)
 Astraptes talus (Cramer, 1799)
 Astraptes xagua (Lucas, 1857)
 Autochton cellus (Boisduval & Leconte, 1833)
 Burca braco (Herrich-Schäffer, 1865)
 Burca concolor (Herrich-Schäffer, 1865)
 Burca cubensis (Skinner, 1913)
 Cabares potrillo (Lucas, 1857)
 Carystoides mexicana Freeman, 1969
 Chioides marmorosa (Herrich-Schäffer, 1865)
 Chiomara mithrax (Möschler, 1878)
 Eantis papinianus (Poey, 1832)
 Eantis munroei (Bell, 1956)
 Epargyreus zestos (Geyer, 1832)
 Ephyriades arcas (Fabricius, 1775)
 Ephyriades brunnea (Herrich-Schäffer, 1865)
 Ephyriades zephodes (Hübner, 1820)
 Erynnis zarucco (Lucas, 1857)
 Gesta gesta (Herrich-Schäffer, 1863)
 Ouleus fridericus (Geyer, 1832)
 Phocides pigmalion (Lucas, 1857)
 Polygonus leo (Gmelin, [1790])
 Proteides maysi (Lucas, 1857)
 Proteides mercurius (Lucas, 1857)
 Pyrgus crisia (Herrich-Schäffer
 Pyrgus oileus (Linnaeus, 1767)
 Urbanus dorantes (Lucas, 1857)
 Urbanus proteus (Scudder, 1872)

Синявцеві (Lycaenidae) 

 Allosmaitia coelebs (Herrich-Schäffer, 1862)
 Chlorostrymon maesites (Herrich-Schäffer, 1865)
 Chlorostrymon simaethis (Drury, 1770)
 Electrostrymon angelia (Hewitson, 1874)
 Eumaeus atala (Poey, 1832)
 Ministrymon azia (Hewitson, 1873)
 Nesiostrymon celida (Lucas, 1857)
 Strymon acis (Comstock & Huntington, 1943)
 Strymon bazochii Bates, 1934
 Strymon istapa (Hewitson, 1874)
 Strymon limenia (Hewitson, 1868)
 Strymon martialis (Herrich-Schäffer, 1864)
 Strymon toussainti (Comstock & Hungtinton, 1943)
 Ziegleria hernandezi (Johnson & Kroenlein, 1993)

 Brephidium exilis (Herrich-Schäffer, 1862)
 Cyclargus ammon (Lucas, 1857)
 Hemiargus hanno (Poey, 1832)
 Leptotes cassius (Lucas, 1857)
 Leptotes hedgesi Schwartz & Johnson, 1992
 Pseudochrysops bornoi Smith & Hernández, 1992

Сонцевики (Nymphalidae) 
 Asterocampa idyja (Geyer, [1828])
 Doxocopa laure (Hübner, 1823)
 Dynamine egaea Bates, 1934
 Dynamine postverta d'Almeida, 1952
 Eunica heraclitus (Poey, 1847)
 Eunica monima (Cramer, 1782)
 Eunica tatila Kaye, 1926
 Hamadryas amphichloe (Fruhstorfer, 1916)
 Hamadryas amphinome (Lucas, 1853)
 Hamadryas feronia (Linnaeus, 1758)
 Lucinia sida Hübner, [1823]
 Marpesia chiron (Fabricius, 1775)
 Marpesia eleuchea (Hübner, 1818)

 Anaea cubana (Druce, 1905)
 Archaeoprepona demophon (Fruhstorfer, 1904)
 Hypna clytemnestra (Herrich-Schäffer, 1862)
 Memphis verticordia (Doubleday, [1849])
 Memphis echemus (Doubleday, [1849])
 Siderone galanthis (Illiger, 1802)
 Anetia briarea Hübner, 1823
 Anetia cubana (Salvin, 1869)
 Anetia pantherata (Hall, 1925)
 Danaus eresimus Forbes, 1943
 Danaus gilippus (Cramer, 1779)
 Danaus plexippus (Linnaeus, 1758)
 Greta cubana (Herrich-Schäffer, 1862)
 Lycorea halia Felder & Felder, 1865
 Agraulis vanillae Maynard, 1869
 Dryas iulia (Bates, 1934)
 Eueides isabella Geyer, 1832
 Heliconius charithonia Comstock & Brown, 1950

 Libytheana carinenta (Kirtland, 1851)
 Libytheana motya (Hübner, 1826)
 Libytheana terena Godart, 1819
 Adelpha iphicleola Fruhstorfer, 1915
 Limenitis archippus (Strecker, 1878)

 Anartia chrysopelea Hübner, 1825
 Anartia jatrophae Munroe, 1942
 Anthanassa frisia (Poey, 1832)
 Antillea pelops (Herrich-Schäffer, 1864)
 Atlantea perezi (Herrich-Schäffer, 1862)
 Colobura dirce (Comstock, 1942)
 Euptoieta claudia (Cramer, 1779)
 Euptoieta hegesia (Cramer, 1779)
 Historis acheronta (Bates, 1939)
 Historis odius (Fabricius, 1775)
 Hypanartia paullus (Fabricius, 1793)
 Hypolimnas misippus (Linnaeus, 1764)
 Junonia coenia Hübner, 1822
 Junonia evarete Felder & Felder, 1867
 Junonia genoveva (Stoll, 1782)
 Phyciodes phaon (Edwards, 1864)
 Polygonia interrogationis (Fabricius, 1798)
 Siproeta stelenes (Fruhstorfer, 1907)
 Vanessa atalanta (Fruhstorfer, 1909)
 Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
 Vanessa virginiensis (Drury, 1773)
 Calisto bradleyi Munroe, 1950
 Calisto brochei Torre, 1973
 Calisto bruneri Michener, 1949
 Calisto hysius (Godart, 1819)
 Calisto israeli Torre, 1973
 Calisto muripetens Bates, 1939
 Calisto occulta Núñez, 2012
 Calisto smintheus Bates, 1935

Косатцеві (Papilionidae) 

 Battus devilliersii (Godart, 1823)
 Battus polydamas (Dufrane, 1946)
 Eurytides celadon (Lucas, 1852)
 Heraclides andraemon Hübner, [1823]
 Heraclides androgeus (Godman & Salvin, 1890)
 Heraclides aristodemus (Esper, 1794)
 Heraclides caiguanabus (Poey, [1852])
 Heraclides oxynius (Geyer, 1827)
 Heraclides pelaus (Bates, 1935)
 Heraclides thoas (Gundlach, 1866)
 Papilio demoleus Linnaeus, 1758
 Papilio polyxenes Fabricius, 1775
 Parides gundlachianus (Felder & Felder, 1864)
 Pterourus palamedes (Drury, 1773)
 Pterourus troilus (Linnaeus, 1758)

Біланові (Pieridae) 

 Abaeis nicippe (Cramer, 1779)
 Anteos clorinde (Godart, [1824])
 Anteos maerula (Fabricius, 1775)
 Aphrissa neleis (Boisduval, 1836)
 Aphrissa statira d´Almeida, 1939
 Colias eurytheme Boisduval, 1852
 Eurema amelia (Poey, 1853)
 Eurema boisduvaliana (Felder & Felder, 1865)
 Eurema daira (Godart, 1819)
 Eurema elathea (Cramer, 1777)
 Eurema lucina (Poey, 1853)
 Kricogonia cabrerai Ramsden, 1920
 Kricogonia lyside (Godart, 1819)
 Nathalis iole Boisduval, 1836
 Phoebis agarithe Brown, 1929
 Phoebis argante (Butler, 1869)
 Phoebis avellaneda (Herrich-Schäffer, 1864)
 Phoebis philea (Johansson, 1763)
 Phoebis sennae (Linnaeus, 1758)
 Pyrisitia chamberlaini (Bates, 1934)
 Pyrisitia dina (Poey, 1832)
 Pyrisitia larae (Herrich-Schäffer, 1862)
 Pyrisitia lisa (Ménétriés, 1832)
 Pyrisitia messalina (Fabricius, 1787)
 Pyrisitia nise (Cramer, 1775)
 Pyrisitia proterpia (Fabricius, 1775)
 Pyrisitia venusta (Dillon, 1947)
 Zerene cesonia (Stoll, 1790)
 Dismorphia cubana (Herrich-Schäffer, 1862)

 Ascia monuste (Fabricius, 1775)
 Ganyra menciae (Ramsden, 1915)
 Glutophrissa drusilla (Butler, 1872)
 Melete salacia Fruhstorfer, 1908
 Pontia protodice (Boisduval & Leconte, 1833)

Riodinidae 
 Dianesia carteri (Holland, 1902)

Молі

Аргірестіїди (Argyresthiidae) 
 Argyresthia diffractella Zeller, 1877

Attevidae 
 Atteva aurea (Fitch, 1856)
 Atteva gemmata (Grote, 1873)

Batrachedridae 
 Homaledra sabalella (Chambers, 1880)

Bedeliidae 
 Bedellia minor Busck, 1900

Бластобазиди (Blastobasidae) 
 Auximobasis insularis Walsingham, 1897

Bombycidae 
 Bombyx mori (Linnaeus, 1758)

Хореутиди (Choreutidae) 
 Brenthia confluxana (Walker, 1863)
 Brenthia cubana Heppner, 1985
 Brenthia gregori Heppner, 1985
 Brenthia hibiscusae Heppner, 1985
 Brenthia sapindella Busck, 1934
 Hemerophila diva (Riley, 1889)
 Hemerophila rimulalis (Zeller, 1875)
 Tebenna leptilonella (Busck, 1934)
 Tortyra ignita (Zeller, 1877)
 Tortyra iocyaneus Heppner, 1991
 Tortyra vividis Busck, 1934

Розкішні вузькокрилі молі (Cosmopterigidae) 
 Cosmopterix adrastea Koster, 2010
 Cosmopterix amalthea Koster, 2010
 Cosmopterix attenuatella (Walker, 1864)
 Cosmopterix dapifera Hodges, 1962
 Cosmopterix floridanella Beutenmüller, 1889
 Cosmopterix similis Walsingham, 1897
 Cosmopterix teligera Meyrick, 1915
 Pebobs elara Koster, 2010
 Pebobs sanctivincenti (Walsingham, 1892)
 Pyroderces rileyi (Walsingham, 1882)
 Ascalenia pancrypta (Meyrick, 1915)
 Ithome curvipunctella (Walsingham, 1892)
 Ithome pernigrella (Forbes, 1931)
 Perimede purpurescens Forbes, 1931
 Stilbosis lonchocarpella Busck, 1934
 Walshia miscecolorella (Chambers, 1875)

Червиці (Cossidae) 
 Prionoxystus piger (Grote, 1865)
 Psychonoctua personalis Grote, 1865

Вогнівки-трав'янки (Crambidae) 
 Argyria diplomochalis Dyar, 1913
 Argyria lacteella (Fabricius, 1794)
 Argyria venatella (Schaus, 1922)
 Catharylla contiguella Zeller, 1872
 Crambus moeschleralis Schaus, 1940
 Diatraea lineolata (Walker, 1856)
 Diatraea saccharalis (Fabricius, 1794)
 Epina dichromella Walker, 1866
 Erupa argentescens Hampson, 1896
 Fissicrambus haytiellus (Zincken, 1821)
 Fissicrambus minuellus (Walker, 1863)
 Fissicrambus profanellus (Walker, 1866)
 Microcausta flavipunctalis Barnes & McDunnough, 1913
 Microcrambus atristrigellus (Hampson, 1919)
 Microcrambus biguttellus (Forbes, 1920)
 Microcrambus discludellus (Möschler, 1890)
 Microcrambus subretusellus Błeszyński, 1967
 Parapediasia detomatella (Möschler, 1890)
 Parapediasia ligonella (Zeller, 1881)
 Prionapteryx achatina (Zeller, 1863)
 Prionapteryx elongata (Zeller, 1877)
 Prionapteryx eugraphis Walker, 1863
 Thaumatopsis floridella Barnes & McDunnough, 1913
 Urola nivalis (Drury, 1773)
 Carectocultus perstrialis (Hübner, [1825])
 Donacaula montivagella (Zeller, 1863)
 Leptosteges xantholeucalis (Guenée, 1854)
 Rupela leucatea (Zeller, 1863)
 Rupela tinctella (Walker, 1863)
 Schoenobius molybdoplectus (Dyar, 1914)
 Aethiophysa savoralis (Schaus, 1920)
 Chalcoela iphitalis (Walker, 1859)
 Chalcoela pegasalis (Walker, [1866])
 Contortipalpia santiagalis (Schaus, 1920)
 Dicymolomia julianalis (Walker, 1859)
 Dicymolomia metalophota (Hampson, 1897)
 Glaphyria badierana (Fabricius, 1794)
 Glaphyria cedroalis (Schaus, 1924)
 Glaphyria decisa (Walker, [1866])
 Glaphyria cappsi Munroe, 1972
 Glaphyria matanzalis (Schaus, 1920)
 Glaphyria tanamoalis (Schaus, 1920)
 Hellula phidilealis (Walker, 1859)
 Hellula simplicalis Herrich-Schäffer, 1871
 Lipocosma chiralis Schaus, 1920
 Dichogama amabilis Möschler, 1890
 Dichogama decoralis (Walker, 1865)
 Dichogama redtenbacheri Lederer, 1863
 Neurophyseta avertinalis (Schaus, 1924)
 Neurophyseta normalis Hampson, 1912
 Odilla noralis Schaus, 1940
 Undulambia albitessellalis (Hampson, 1906)
 Undulambia leucostictalis (Hampson, 1895)
 Undulambia polystichalis Capps, 1965
 Chrysendeton anicitalis (Schaus, 1924)
 Chrysendeton claudialis Walker, 1859
 Chrysendeton medicinalis Grote, 1881
 Chrysendeton minimalis (Herrich-Schäffer, 1871)
 Munroessa maralis (Schaus, 1920)
 Neargyractis plusialis (Herrich-Schäffer, 1871)
 Neargyractis slossonalis (Dyar, 1906)
 Parapoynx allionealis Walker, 1859
 Parapoynx diminutalis Snellen, 1880
 Parapoynx fluctuosalis (Zeller, 1852)
 Parapoynx rugosalis Möschler, 1890
 Parapoynx seminealis (Walker, 1859)
 Petrophila albulalis (Hampson, 1906)
 Petrophila opulentalis (Lederer, 1863)
 Synclita obliteralis (Walker, 1859)
 Usingeriessa psalmoidalis (Schaus, 1924)
 Cliniodes nacrealis Munroe, 1964
 Cliniodes nomadalis Dyar, 1912
 Cliniodes opalalis Guenée, 1854
 Microtheoris ophionalis (Walker, 1859)
 Mimoschinia rufofascialis (Stephens, 1834)
 Evergestella evincalis (Möschler, 1890)
 Symphisa amoenalis (Walker, 1862)
 Trischistognatha pyrenealis (Walker, 1859)
 Achyra bifidalis (Fabricius, 1794)
 Achyra rantalis (Guenée, 1854)
 Achyra similalis (Guenée, 1854)
 Agathodes designalis Guenée, 1854
 Anania nerissalis (Walker, 1859)
 Apogeshna stenialis (Guenée, 1854)
 Aponia insularis Munroe, 1964
 Arthromastix lauralis (Walker, 1859)
 Asciodes gordialis Guenée, 1854
 Asturodes fimbriauralis (Guenée, 1854)
 Ategumia ebulealis (Guenée, 1854)
 Ategumia matutinalis (Guenée, 1854)
 Atomopteryx pterophoralis (Walker, 1866)
 Atomopteryx serpentifera (Hampson, 1913)
 Azochis rufidiscalis Hampson, 1904
 Bicilia iarchasalis (Walker, 1859)
 Bicilia olivia Butler, 1875
 Blepharomastix achroalis (Hampson, 1913)
 Blepharomastix schistisemalis (Hampson, 1912)
 Bocchoropsis pharaxalis (Druce, 1895)
 Bocchoropsis plenilinealis (Dyar, 1917)
 Ceratocilia liberalis (Guenée, 1854)
 Ceratoclasis delimitalis (Guenée, 1854)
 Chilochromopsis sceletogramma (Dyar, 1925)
 Coenostolopsis apicalis (Lederer, 1863)
 Conchylodes diphteralis (Geyer, 1832)
 Conchylodes hedonialis (Walker, 1859)
 Condylorrhiza oculatalis (Möschler, 1890)
 Condylorrhiza vestigialis (Guenée, 1854)
 Crocidocnemis pellucidalis (Möschler, 1890)
 Cryptobotys zoilusalis (Walker, 1859)
 Cyclocena lelex (Cramer, 1777)
 Desmia ceresalis (Walker, 1859)
 Desmia deploralis Hampson, 1912
 Desmia funebralis Guenée, 1854
 Desmia naclialis Snellen, 1875
 Desmia ploralis (Guenée, 1854)
 Desmia quadrinotalis (Herrich– Schäffer, 1871)
 Desmia recurvalis Schaus, 1940
 Desmia repandalis Schaus, 1920
 Desmia tages (Cramer, 1777)
 Desmia ufeus (Cramer, 1777)
 Deuterophysa baracoalis Schaus, 1924
 Deuterophysa fernaldi Munroe, 1983
 Deuterophysa subrosea (Warren, 1892)
 Diacme mopsalis (Walker, 1859)
 Diacme phyllisalis (Walker, 1859)
 Diaphania albifascialis (Hampson, 1912)
 Diaphania antillia Munroe, 1960
 Diaphania costata (Fabricius, 1794)
 Diaphania elegans (Möschler, 1890)
 Diaphania hyalinata (Linnaeus, 1767)
 Diaphania immaculalis (Guenée, 1854)
 Diaphania infimalis (Guenée, 1854)
 Diaphania lualis (Herrich-Schäffer, 1871)
 Diaphania lucidalis (Hübner, 1823)
 Diaphania nitidalis (Cramer, 1781)
 Diaphania oeditornalis (Hampson, 1912)
 Diaphantania ceresalis (Walker, 1859)
 Diaphantania impulsalis (Herrich-Schäffer, 1871)
 Diasemiopsis leodocusalis (Walker, 1859)
 Diastictis holguinalis Munroe, 1956
 Diathrausta cubanalis Dyar, 1913
 Epicorsia oedipodalis (Guenée, 1854)
 Epipagis fenestralis (Hübner, 1796)
 Ercta vittata (Fabricius, 1794)
 Erilusa leucoplagalis (Hampson, 1898)
 Eulepte concordalis Hübner, [1825]
 Eulepte gastralis (Guenée, 1854)
 Eulepte inguinalis (Guenée, 1854)
 Geshna cannalis (Quaintance, 1898)
 Glyphodes rubrocinctalis (Guenée, 1854)
 Glyphodes sibillalis Walker, 1859
 Hahncappsia ramsdenalis (Schaus, 1920)
 Herpetogramma antillalis (Schaus, 1920)
 Herpetogramma bipunctalis (Fabricius, 1794)
 Herpetogramma cora (Dyar, 1914)
 Herpetogramma infuscalis (Guenée, 1854)
 Herpetogramma innotalis (Hampson, 1899)
 Herpetogramma phaeopteralis (Guenée, 1854)
 Herpetogramma semilaniata (Hampson, 1895)
 Hileithia differentialis (Dyar, 1914)
 Hileithia ductalis Möschler, 1890
 Hileithia magualis (Guenée, 1854)
 Hoterodes ausonia (Cramer, 1777)
 Hyalorista limasalis (Walker, [1866])
 Hyalorista taeniolalis (Guenée, 1854)
 Hydriris ornatalis (Duponchel, 1832)
 Hymenia perspectalis (Hübner, 1796)
 Lamprosema santialis Schaus, 1920
 Leucochroma corope (Cramer, 1781)
 Leucochroma jamaicensis Hampson, 1912
 Lineodes contortalis Guenée, 1854
 Lineodes gracilalis Herrich-Schäffer, 1871
 Lineodes integra (Zeller, 1873)
 Lineodes multisignalis Herrich-Schäffer, 1868
 Lineodes triangulalis Möschler, 1890
 Loxomorpha cambogialis (Guenée, 1854)
 Lygropia fusalis Hampson, 1904
 Lygropia imparalis (Walker, [1866])
 Lygropia tripunctata (Fabricius, 1794)
 Lypotigris reginalis (Cramer, 1781)
 Marasmia cochrusalis (Walker, 1859)
 Marasmia trapezalis (Guenée, 1854)
 Maruca vitrata (Fabricius, 1787)
 Microphysetica hermeasalis (Walker, 1859)
 Microthyris anormalis (Guenée, 1854)
 Microthyris prolongalis (Guenée, 1854)
 Mimophobetron pyropsalis (Hampson, 1904)
 Mimorista botydalis (Guenée, 1854)
 Mimorista tristigmalis (Hampson, 1899)
 Neohelvibotys neohelvialis (Capps, 1967)
 Neoleucinodes elegantalis (Guenée, 1854)
 Neoleucinodes torvis Capps, 1948
 Oenobotys glirialis (Herrich-Schäffer, 1871)
 Oenobotys vinotinctalis (Hampson, 1895)
 Omiodes cuniculalis Guenée, 1854
 Omiodes indicata (Fabricius, 1775)
 Omiodes insolutalis Möschler, 1890
 Omiodes martyralis (Lederer, 1863)
 Omiodes simialis Guenée, 1854
 Omiodes stigmosalis (Warren, 1892)
 Ommatospila narcaeusalis (Walker, 1859)
 Ostrinia penitalis (Hampson, 1913)
 Palpita flegia (Cramer, 1777)
 Palpita isoscelalis Munroe, 1959
 Palpita kimballi Munroe, 1959
 Palpita persimilis Munroe, 1959
 Palpita quadristigmalis (Guenée, 1854)
 Palpusia eurypalpalis (Hampson, 1912)
 Pantographa suffusalis Druce, 1895
 Penestola bufalis (Guenée, 1854)
 Penestola simplicialis (Barnes & McDunnough, 1913)
 Phaedropsis illepidalis (Herrich-Schäffer, 1871)
 Phaedropsis impeditalis (Herrich-Schäffer, 1871)
 Phaedropsis placendalis (Möschler, 1890)
 Phaedropsis principaloides (Möschler, 1890)
 Phaedropsis stictigramma (Hampson, 1912)
 Phlyctaenia fovifera (Hampson, 1913)
 Pilocrocis ramentalis Lederer, 1863
 Pleuroptya silicalis (Guenée, 1854)
 Polygrammodes elevata (Fabricius, 1794)
 Polygrammodes ostrealis (Guenée, 1854)
 Polygrammodes ponderalis (Guenée, 1854)
 Portentomorpha xanthialis (Guenée, 1854)
 Praeacrospila melanoproctis (Hampson, 1899)
 Prenesta quadrifenestralis (Herrich-Schäffer, 1871)
 Psara dryalis (Walker, 1859)
 Psara hesperialis (Herrich-Schäffer, 1871)
 Psara pargialis (Schaus, 1920)
 Psara subaurantialis (Herrich-Schäffer, 1871)
 Pseudopyrausta cubanalis (Schaus, 1920)
 Pyrausta cardinalis (Guenée, 1854)
 Pyrausta episcopalis (Herrich-Schäffer, 1871)
 Pyrausta germanalis (Herrich-Schäffer, 1871)
 Pyrausta gracilalis (Herrich-Schäffer, 1871)
 Pyrausta insignitalis (Guenée, 1854)
 Pyrausta panopealis (Walker, 1859)
 Pyrausta phyllidalis (Schaus, 1940)
 Pyrausta signatalis (Walker, [1866])
 Pyrausta tyralis (Guenée, 1854)
 Rhectocraspeda periusalis (Walker, 1859)
 Salbia cassidalis Guenée, 1854
 Salbia haemorrhoidalis Guenée, 1854
 Samea carettalis Schaus, 1940
 Samea conjunctalis Schaus, 1940
 Samea ecclesialis Guenée, 1854
 Samea multiplicalis (Guenée, 1854)
 Sathria internitalis (Guenée, 1854)
 Sisyracera inabsconsalis (Möschler, 1890)
 Sisyracera subulalis (Guenée, 1854)
 Sparagmia gonoptera Munroe, 1958
 Spilomela minoralis Hampson, 1912
 Spilomela personalis (Herrich-Schäffer, 1871)
 Spilomela pervialis (Herrich-Schäffer, 1871)
 Spoladea recurvalis (Fabricius, 1775)
 Steniodes mendica (Hedemann, 1894)
 Sufetula diminutalis (Walker, [1866])
 Sufetula grumalis Schaus, 1920
 Syllepis marialis Poey, 1832
 Syllepte amando (Cramer, 1777)
 Syllepte belialis (Walker, 1859)
 Syllepte patagialis Zeller, 1852
 Syllepte viridivertex Schaus, 1920
 Synclera jarbusalis (Walker, 1859)
 Syngamia florella (Cramer, 1781)
 Tanaophysa adornatalis Warren, 1898
 Terastia meticulosalis Guenée, 1854
 Trichaea pilicornis Herrich-Schäffer, 1866
 Triuncidia eupalusalis (Walker, 1859)
 Udea rubigalis (Guenée, 1854)
 Zenamorpha discophoralis (Hampson, 1899)

Doidae 
 Doa cubana Schaus, 1906

Злакові молі-мінери (Elachistidae) 
 Prochola fuscula Forbes, 1931
 Gonionota bruneri Busck, 1934
 Gonionota rosacea (Forbes, 1931)
 Psittacastis stigmaphylli (Walsingham, 1912)
 Dicranoctetes saccharella (Busck, 1934)
 Ethmia abraxasella Busck, 1914
 Ethmia confusella (Walker, 1863)
 Ethmia confusellastra Powell, 1973
 Ethmia cubensis Busck, 1934
 Ethmia decui Capuse, 1981
 Ethmia hiramella Busck, 1914
 Ethmia julia Powell, 1973
 Ethmia nivosella (Walker, 1864)
 Ethmia notatella (Walker, 1864)
 Ethmia oterosella Busck, 1934
 Ethmia parabittenella Capuse, 1981
 Ethmia piperella Powell, 1973
 Ethmia phylacis Busck, 1934
 Ethmia phylacops Powell, 1973
 Ethmia scythropa Walsingham, 1912
 Ethmia sibonensis Capuse, 1981
 Ethmia submissa Busck, 1914
 Ethmia subsimilis Walsingham, 1897
 Ethmia termenalbata Capuse, 1981
 Ethmia unilongistriella Capuse, 1981
 Mothonica cubana Duckworth, 1969
 Mothonica ocellea Forbes, 1930
 Stenoma comma Busck, 1911

Еребіди (Erebidae) 
 Dasychira manto (Strecker, 1900)
 Eloria cubana Schaus, 1906
 Orgyia leucostigma (Smith, 1797)

 Aclytia heber (Cramer, 1780)
 Aethria dorsolineata Hampson, 1898
 Agyrta dux (Walker, 1854)
 Ammalo helops (Cramer, 1775)
 Ammalo ramsdeni Schaus, 1925
 Antichloris clementi Schaus, 1938
 Apistosia humeralis Grote, 1867
 Boenasa tricolor (Herrich-Schäffer, 1866)
 Burtia cruenta (Herrich-Schäffer, 1866)
 Burtia rubella Grote, 1866
 Calidota cubensis (Grote, 1865)
 Calidota strigosa (Walker, 1855)
 Carales astur (Rothschild, 1909)
 Carathis gortynoides Grote, 1865
 Carathis alayorum Becker, 2011
 Composia credula (Fabiricius, 1775)
 Composia fidelissima Herrich-Schäffer, 1866
 Correbidia terminalis (Walker, 1866)
 Cosmosoma achemon (Fabricius, 1781)
 Cosmosoma auge (Linnaeus, 1767)
 Cosmosoma fenestrata (Drury, 1773)
 Cosmosoma juanita Neumogen, 1894
 Ctenucha bruneri Schaus, 1938
 Ctenucha hilliana Dyar, 1915
 Ctenuchidia gundlachia (Schaus, 1904)
 Ctenuchidia virgo (Herrich-Schäffer, [1855])
 Dahana cubana Schaus, 1904
 Darantasia rumolda Schaus, 1925
 Didaphne cyanomela (Neumogen, 1894)
 Elysius barnesi Schaus, 1904
 Empyreuma pugione (Linnaeus, 1767)
 Episcepsis leneus (Cramer, 1779)
 Episcepsis tethis (Linnaeus, 1771)
 Estigmene acrea (Drury, 1773)
 Eucereon guacolda (Poey, 1832)
 Eucereon irrorata Schaus, 1904
 Eudoliche osvalda Schaus, 1925
 Eunomia caymanensis Hampson, 1911
 Eunomia insularis Grote, 1866
 Eunomia nitidula (Herrich-Schäffer, 1866)
 Eupseudosoma involuta (Sepp, [1855])
 Haemanota sanguinidorsia (Schaus, 1905)
 Haemaphlebiella formona (Schaus, 1905)
 Halysidota cinctipes Grote, 1865
 Horama diffisa Grote, 1866
 Horama margarita McCabe, 1992
 Horama panthalon (Fabricius, 1793)
 Horama pennipes (Grote, 1866)
 Horama pretus (Cramer, 1777)
 Horama zapata Dietz & Duckworth, 1976
 Hyalurga vinosa (Drury, 1773)
 Hypercompe albicornis (Grote, 1865)
 Hypercompe decora (Walker, 1855)
 Isanthrene ustrina Hübner, 1827
 Lepidolutzia baucis (Dalman, 1823)
 Leucanopsis tanamo (Schaus, 1904)
 Lophocampa alternata (Grote, 1867)
 Lophocampa atomosa (Walker, 1855)
 Lophocampa grotei (Schaus, 1904)
 Lophocampa luxa (Grote, 1865)
 Lophocampa scripta (Grote, 1867)
 Lymire albipennis (Herrich-Schäffer, 1866)
 Lymire edwardsii Grote, 1881
 Lymire lacina Schaus, 1925
 Lymire subochrea (Herrich-Schäffer, 1866)
 Lymire vedada Schaus, 1938
 Mulona barnesi Field, 1952
 Mulona schausi Field, 1952
 Mydromera carmina Shaus, 1938
 Nelphe carolina (H, Edwards, 1887)
 Nyridela chalciope (Hübner, [1831])
 Paramulona albulata (Herrich-Schäffer, 1866)
 Paramulona baracoa Field, 1951
 Paramulona nephelistis (Hampson, 1905)
 Paramulona schwarzi Field, 1951
 Pareuchaetes insulata (Walker, 1855)
 Phaio longipennis Neumogen, 1894
 Phoenicoprocta capistrata (Fabricius, 1775)
 Pseudaclytia bambusana Schaus, 1938
 Pseudocharis minima (Grote, 1867)
 Robinsonia dewitzi Gundlach, 1881
 Robinsonia evanida Schaus, 1905
 Robinsonia formula Grote, 1865
 Seripha plumbeola Hampson, 1909
 Soritena habanera Schaus, 1924
 Sphaeromachia cubana (Herrich-Schäffer, 1866)
 Spilosoma jussiaeae (Poey, 1832)
 Sthenognatha cinda (Schaus, 1938)
 Syntomeida epilais (Walker, 1854)
 Syntomeida wrighti (Gundlach, 1881)
 Syntomidopsis gundlachiana (Neumogen, 1890)
 Syntomidopsis variegata (Walker, 1854)
 Tricypha proxima (Grote, 1867)
 Uranophora chalybaea Hübner, [1831]
 Utetheisa ornatrix (Linnaeus, 1758)
 Virbia disparilis (Grote, 1865)
 Virbia heros (Grote, 1865)
 Virbia latus (Grote, 1865)
 Virbia pallicornis (Grote, 1867)
 Zellatilla columbia Dyar, 1914
 Aristaria bleptinalis Schaus, 1916
 Aristaria theroalis (Walker, [1859])
 Bleptina acastusalis Walker, [1859]
 Bleptina araealis (Hampson, 1901)
 Bleptina athusalis Schaus, 1916
 Bleptina atymnusalis (Walker, [1859])
 Bleptina baracoana Schaus, 1916
 Bleptina caradrinalis Guenée, 1854
 Bleptina carlona Schaus, 1916
 Bleptina diopis (Hampson, 1904)
 Bleptina hydrillalis Guenée, 1854
 Bleptina menalcasalis Walker, [1859]
 Bleptina muricolor Schaus, 1916
 Bleptina pudesta Schaus, 1916
 Carteris lineata (Druce, 1898)
 Carteris oculatalis (Möschler, 1890)
 Compsenia gracillima (Herrich-Schäffer, 1870)
 Compsenia insulalis Schaus, 1916
 Drepanoplapia lunifera (Butler, 1878)
 Heterogramma terminalis (Herrich-Schäffer, 1870)
 Hypenula deleona Schaus, 1916
 Hypenula miriam Schaus, 1916
 Lascoria alucitalis (Guenée, 1854)
 Lascoria nigrirena (Herrich-Schäffer, 1870)
 Lascoria orneodalis (Guenée, 1854)
 Lophoditta tuberculata (Herrich-Schäffer, 1870)
 Macristis geminipunctalis Schaus, 1916
 Mastigophorus latipennis Herrich-Schäffer, 1870
 Mastigophorus parra Poey, 1832
 Phalaenophana eudorcalis (Guenée, 1854)
 Phalaenophana santiagonis (Schaus, 1916)
 Phlyctaina irrigualis Möschler, 1890
 Physula acutalis Herrich-Schäffer, 1870
 Physula albipunctilla Schaus, 1916
 Physula albirenalis Herrich-Schäffer, 1870
 Physula apicalis Herrich-Schäffer, 1870
 Physula herminialis Herrich-Schäffer, 1870
 Physula limonalis (Schaus, 1913)
 Physula tristigalis Herrich-Schäffer, 1870
 Physula variegalis Herrich-Schäffer, 1870
 Rejectaria lysandria (Druce, 1891)
 Salia ferrigeralis Walker, [1866]
 Santiaxis copima Schaus, 1916
 Sorygaza ramsdeni Schaus, 1916
 Synomera isthmialis Schaus, 1916
 Tetanolita mutatalis (Möschler, 1890)
 Thursania aristarioides Schaus, 1916
 Thursania costigutta (Herrich-Schäffer, 1870)
 Thursania hobsonalis Schaus, 1916
 Thursania miaralis Schaus, 1916
 Thursania voodoalis Schaus, 1916
 Arrade linecites Schaus, 1916
 Hypena abscisalis (Walker, 1858)
 Hypena androna (Druce, 1890)
 Hypena degesalis Walker, 1859
 Hypena exoletalis Guenée, 1854
 Hypena lividalis (Hübner, 1790)
 Hypena mactatalis Walker, [1859]
 Hypena minualis Guenée, 1854
 Hypena porrectalis (Fabricius, 1794)
 Hypena scabra (Fabricius, 1798)
 Hypena subidalis Guenée, 1854
 Hypena umbralis (Smith, 1884)
 Hypena vetustalis Guenée, 1854

 Rivula pusilla Möschler, 1890
 Alabama argillacea (Hübner, 1823)
 Anomis catarhodois Dyar, 1913
 Anomis editrix (Guenée, 1852)
 Anomis erosa Hübner, 1821
 Anomis exacta Hübner, 1822
 Anomis flava (Stephens, 1829)
 Anomis gundlachi Schaus, 1940
 Anomis hedys (Dyar, 1913)
 Anomis illita Guenée, 1852
 Anomis impasta Guenée, 1852
 Anomis innocua Schaus, 1940
 Anomis orthopasta Dyar, 1913
 Anomis tingenscens Dyar, 1913
 Adiopa disgrega (Möschler, 1890)
 Dialithis gemmifera Hübner, [1821]
 Eudocima apta (Walker, [1858])
 Eudocima serpentifera (Walker, [1858])
 Eudocima toddi (Zayas, 1965)
 Gonodonta bidens Geyer, 1832
 Gonodonta clotilda (Stoll, 1790)
 Gonodonta incurva (Sepp, [1840])
 Gonodonta nitidimacula Guenée, 1852
 Gonodonta nutrix (Stoll, 1780)
 Gonodonta sicheas (Cramer, 1777)
 Gonodonta unica Neumoegen, 1891
 Gonodonta uxor (Cramer, 1780)
 Graphigona regina (Guenée, 1852)
 Ipnista marina (Druce, 1891)
 Oraesia excitans Walker, [1858]
 Parachabora abydas (Herrich-Schäffer, [1869])
 Parachabora triangulifera Hampson, 1901
 Plusiodonta clavifera (Walker, 1869)
 Plusiodonta stimulans (Walker, [1858])
 Plusiodonta thomae Guenée, 1852
 Hypocala andremona (Stoll, 1781)
 Hypsoropha adeona Druce, 1889
 Palpidia pallidior Dyar, 1898
 Schrankia macula (Druce, 1891)
 Metalectra analis Schaus, 1916
 Metalectra geminicincta Schaus, 1916
 Metalectra tanamensis Schaus, 1916
 Eublemma cinnamomea (Herrich-Schäffer, 1868)
 Eublemma minima (Guenée, 1852)
 Eublemma recta (Guenée, 1852)
 Aglaonice otignatha Hampson, 1924
 Bradunia guanabana Schaus, 1916
 Cecharismena abarusalis (Walker, 1859)
 Cecharismena cara Möschler, 1890
 Cecharismena nectarea Möschler, 1890
 Glympis arenalis (Walker, [1866])
 Glympis concors (Hübner, 1823)
 Glympis eubolialis (Walker, [1866])
 Glympis holothermes Hampson, 1926
 Hemeroplanis apicigutta Herrich-Schäffer, 1869
 Hemeroplanis scopulepes (Haworth, 1809)
 Hemeroplanis zayasi Todd, 1960
 Hormoschista latipalpis (Walker, 1858)
 Isogona scindens (Walker, 1858)
 Janseodes melanospila (Guenée, 1852)
 Mursa gracilis (Möschler, 1890)
 Mursa phtisialis (Guenée, 1854)
 Mursa sotiusalis (Walker, 1859)
 Ommatochila mundula (Zeller, 1872)
 Phytometra ernestinana (Blanchard, 1840)
 Radara nealcesalis (Walker, 1859)
 Anoba pohli Felder, 1894
 Baniana relapsa (Walker, 1858)
 Deinopa biligula (Guenée, 1852)
 Acanthodica grandis Schaus, 1894
 Achaea ablunaris (Guenée, 1852)
 Argidia subvelata (Walker, 1865)
 Ascalapha odorata (Linnaeus, 1758)
 Bulia confirmans Walker, [1858]
 Caenurgia chloropha (Hübner, 1818)
 Calyptis iter Guenée, 1852
 Celiptera cometophora Hampson, 1913
 Celiptera frustulum Guenée, 1852
 Celiptera levina (Stoll, 1782)
 Celiptera remigioides Guenée, 1852
 Coenipeta bibitrix (Hübner, 1823)
 Coenipeta medina Guenée, 1852
 Doryodes insularia Hampson, 1914
 Dyops chromatophila (Walker, 1858)
 Elousa albicans Walker, [1858]
 Epidromia lienaris (Hübner, 1823)
 Euclystis angularis (Möschler, 1886)
 Euclystis guerini (Guenée, 1852)
 Gonodontodes dispar Hampson, 1913
 Hemeroblemma numeria (Drury, [1773])
 Hemeroblemma opigena (Drury, 1773)
 Hemicephalis phoenicias (Hampson, 1926)
 Itomia xylina Herrich-Schäffer, 1869
 Kakopoda progenies (Guenée, 1852)
 Latebraria amphipyroides Guenée, 1852
 Lesmone detrahens (Walker, 1858)
 Lesmone formularis (Zeller, 1837)
 Lesmone gurda (Guenée, 1852)
 Lesmone hinna (Geyer, 1837)
 Letis hypnois (Hübner, [1821])
 Letis mycerina (Cramer, 1777)
 Letis xylia Guenée, 1852
 Melipotis acontioides (Guenée, 1852)
 Melipotis contorta (Guenée, 1852)
 Melipotis famelica (Guenée, 1852)
 Melipotis fasciolaris (Hübner, [1831])
 Melipotis januaris (Guenée, 1852)
 Melipotis ochrodes (Guenée, 1852)
 Melipotis prolata (Walker, [1858])
 Metria acharia (Stoll, 1781)
 Metria decessa (Walker, 1857)
 Metria irresoluta (Walker, 1858)
 Mimophisma forbesi Schaus, 1940
 Mocis cubana Hampson, 1913
 Mocis diffluens (Guenée, 1852)
 Mocis disseverans (Walker, 1858)
 Mocis latipes (Guenée, 1852)
 Mocis marcida (Guenée, 1852)
 Mocis repanda (Fabricius, 1794)
 Ophisma tropicalis Guenée, 1852
 Orodesma apicina Herrich-Schäffer, 1868
 Panula inconstans Guenée, 1852
 Pararcte immanis (Walker, 1858)
 Perasia garnoti (Guenée, 1852)
 Perasia helvina (Guenée, 1852)
 Perasia lineolaris (Hübner, 1809)
 Polionycta attina (Druce, 1898)
 Ptichodis bistriga (Herrich-Schäffer, 1869)
 Ptichodis immunis (Guenée, 1852)
 Selenisa suero (Cramer, 1777)
 Selenisa sueroides (Guenée, 1852)
 Thysania zenobia (Cramer, 1777)
 Toxonprucha diffundens (Walker, 1858)
 Tyrissa recurva Walker, 1866
 Zale albidula (Walker, 1865)
 Zale fictilis (Guenée, 1852)
 Zale lunata (Drury, [1773])
 Zale peruncta (Walker, 1858)
 Zale setipes (Guenée, 1852)
 Antiblemma harmodia Schaus, 1901
 Antiblemma inconspicuum (Herrich-Schäffer, 1870)
 Antiblemma mundicola (Walker, 1865)
 Antiblemma nannodes Hampson, 1926
 Antiblemma punctistriga (Herrich-Schäffer, 1870)
 Antiblemma rufinans (Guenée, 1852)
 Antiblemma sterope (Stoll, 1780)
 Antiblemma versicolor (Herrich-Schäffer, 1870)
 Anticarsia gemmatalis Hübner, 1818
 Athyrma adjutrix of authors (not Cramer, 1780)
 Azeta quassa Walker, 1858
 Azeta versicolor (Fabricius, 1794)
 Azeta uncas Guenée, 1852
 Chamyna homichlodes Hübner, [1821]
 Chamyna modesta Schaus, 1912
 Coenobela joha (Druce, 1898)
 Coenobela paucula (Walker, 1858)
 Dyomyx inferior (Herrich-Schäffer, 1869)
 Dyomyx juno Möschler, 1890
 Ephyrodes cacata Guenée, 1852
 Ephyrodes omicron Guenée, 1852
 Epitausa coppryi (Guenée, 1852)
 Eulepidotis addens (Walker, 1858)
 Eulepidotis hebe (Möschler, 1890)
 Eulepidotis merricki (Holland, 1902)
 Eulepidotis metamorpha Dyar, 1914
 Eulepidotis modestula (Herrich-Schäffer, 1869)
 Eulepidotis reflexa (Herrich-Schäffer, 1869)
 Eulepidotis striaepuncta (Herrich-Schäffer, 1868)
 Glenopteris occulifera Hübner, [1821]
 Goniocarsia electrica (Schaus, 1894)
 Litoprosopus hatuey (Poey, 1832)
 Macrodes cynara (Cramer, 1775)
 Manbuta pyraliformis (Walker, 1858)
 Massala abdara (Herrich-Schäffer, [1869])
 Massala obvertens (Walker, 1858)
 Metallata absumens (Walker, 1862)
 Phyprosopus pardan Dyar, 1921
 Phyprosopus tristriga (Möschler, 1890)
 Renodes aequalis (Walker, [1866])
 Renodes eupithecioides (Walker, 1858)
 Syllectra congemmalis Hübner, 1823
 Syllectra erycata (Cramer, 1780)

Euteliidae 
 Eutelia ablatrix (Guenée, 1852)
 Eutelia caustiplaga Hampson, 1905
 Eutelia furcata (Walker, 1865)
 Paectes abrostoloides (Guenée, 1852)
 Paectes arcigera (Guenée, 1852)
 Paectes canofusa (Hampson, 1898)
 Paectes devincta (Walker, 1858)
 Paectes lunodes (Guenée, 1852)
 Paectes obrotunda (Guenée, 1852)
 Paectes vittata (Möschler, 1890)
 Nagara vitrea (Guenée, 1852)

Hedylidae 
 Macrosoma rubedinaria Walker, 1862

Heliodinidae 
 Aetole schulzella (Fabricius, 1794)

Молі-блищанки (Heliozelidae) 
 Heliozela ahenea Walsingham, 1897

Hyblaeidae 
 Hyblaea puera (Cramer, 1777)

Виїмчастокрилі молі (Gelechiidae) 
 Anacampsis desectella (Zeller, 1877)
 Anacampsis lagunculariella Busck, 1900
 Anacampsis meibomiella Forbes, 1931
 Battaristis concisa Meyrick, 1929
 Brachyacma palpigera (Walsingham, 1892)
 Strobisia iridipennella Clemens, 1860
 Dichomeris acuminata (Staudinger, 1876)
 Dichomeris piperata (Walsingham, 1892)
 Helcystogramma hibisci (Stainton, 1859)
 Helcystogramma melissia (Walsingham, 1911)
 Aristotelia eupatoriella Busck, 1934
 Chionodes phalacra (Walsingham, 1911)
 Evippe evippella (Forbes, 1931)
 Keiferia lycopersicella (Walsingham, 1897)
 Nealyda pisoniae Busck, 1900
 Nealyda neopisoniae Clarke, 1946
 Phthorimaea operculella (Zeller, 1873) — міль картопляна
 Polyhymno luteostrigella Chambers, 1874
 Stegasta bosqueella (Chambers, 1875)
 Stegasta capitella (Fabricius, 1794)
 Stegasta postpallescens (Walsingham, 1897)
 Symmetrischema striatella (Murtfeldt, 1900)
 Telphusa perspicua (Walsingham, 1897)
 Thiotricha godmani (Walsingham, 1892)
 Thiotricha sciurella (Walsingham, 1897)
 Tildenia gudmannella (Walsingham, 1897)
 Pectinophora gossypiella (Saunders, 1844)
 Prostomeus brunneus Busck, 1903
 Sitotroga cerealella (Olivier, 1789) — зернова міль

П'ядуни (Geometridae) 
 Almodes terraria Guenée, [1858]
 Ametris nitocris (Cramer, 1780)
 Ergavia subrufa Warren, 1897
 Bagodares rectisignaria (Herrich-Schäffer, 1870)
 Covellia procrastinata Ferguson, 2009
 Cyclomia mopsaria (Guenée, [1858])
 Cyclomia plagaria (Guenée, [1858])
 Cymatophora insularis (Warren, 1906)
 Epimecis detexta (Walker, 1860)
 Epimecis scolopaiae (Drury, 1773)
 Erastria decrepitaria (Hübner, [1823])
 Erosina hyberniata Guenée, [1858]
 Hydatoscia ategua (Druce, 1892)
 Iridopsis divisata Warren, 1905
 Iridopsis eupepla Warren, 1906
 Iridopsis idonearia (Walker, 1860)
 Iridopsis rufisparsa Warren, 1906
 Leucula simplicaria (Guenée, [1858])
 Lomographa angelica (Schaus, 1923)
 Macaria acutaria (Walker, 1863)
 Macaria centrosignatha Herrich-Schäffer, 1870
 Macaria distribuaria Hübner, [1825])
 Macaria regulata (Fabricius, 1775)
 Melanochroia chephise (Stoll, 1782)
 Melanochroia geometroides (Walker, 1854)
 Melanochroia regnatrix Grote & Robinson, 1867
 Nepheloleuca complicata (Guenée, [1858])
 Nepheloleuca politia (Guenée, [1858])
 Nereidania opalina (Warren, 1908)
 Numia albisecta Warren, 1906
 Numia terebintharia Guenée, [1858]
 Oenoptila paluma (Schaus, 1938)
 Oxydia cubana (Warren, 1906)
 Oxydia vesulia (Walker, 1860)
 Parilexia antilleata Ferguson, 2009
 Parilexia nicetaria (Guenée, 1857)
 Parilexia proditata (Walker, 1861)
 Patalene ephyrata (Guenée, [1858])
 Patalene epionata (Guenée, [1858])
 Patalene hamulata (Guenée, [1858])
 Patalene olyzonaria (Walker, 1860)
 Pero amanda (Druce, 1898)
 Pero cubana Herbulot, 1994
 Pero nerisaria (Walker, 1860)
 Pero zalissaria (Walker, 1860)
 Phrygionis auriferaria (Hulst, 1887)
 Phrygionis paradoxata (Guenée, 1857)
 Phyllodonta decisaria (Herrich-Schäffer, 1870)
 Pityeja nazada (Druce, 1892)
 Prochoerodes exiliata (Herrich-Schäffer, 1870)
 Prochoerodes gundlachi Becker, 2002
 Psamatodes pernicata (Guenée, [1858])
 Psamatodes trientata (Herrich-Schäffer, 1870)
 Sabulodes laticlavia Rindge, 1978
 Sabulodes subopalaria (Walker, 1860)
 Semiothisa cellulata (Herrich-Schäffer, 1870)
 Semiothisa acepsimaria Schaus, 1923
 Semiothisa debiliata (Warren, 1897)
 Semiothisa pacianaria Schaus, 1923
 Semiothisa santiagaria (Schaus, 1923)
 Sericoptera virginaria (Hulst, 1886)
 Sphacelodes fusilineata (Walker, 1860)
 Sphacelodes vulneraria (Hübner, 1823)
 Thyrinteina arnobia (Herrich-Schäffer, 1870)
 Thysanopyga apicitruncaria Herrich-Schäffer, [1856]
 Thysanopyga subpusaria (Herrich-Schäffer, 1870)
 Trigrammia quadrinotaria Herrich-Schäffer, [1855]
 Chlorochlamys chloroleucaria (Guenée, [1858])
 Chloropteryx paularia (Möschler, 1886)
 Eucrostes dominicaria (Guenée, [1858])
 Eueana niveociliaria (Herrich-Schäffer, 1870)
 Nemoria lixaria (Guenée, [1858])
 Nemoria rectilinea (Warren, 1906)
 Oospila confundaria (Möschler, 1890)
 Oospila decoloraria (Walker, 1861)
 Phrudocentra centrifugaria (Herrich-Schäffer, 1870)
 Synchlora cupedinaria (Grote, 1880)
 Synchlora frondaria Guenée, [1858]
 Synchlora herbaria (Fabricius, 1794)
 Synchlora xysteraria (Hulst, 1886)
 Cyclophora nanaria (Walker, 1861)
 Cyclophora ordinata Walker, 1862
 Cyclophora urcearia Guenée, [1858]
 Idaea eupitheciata (Guenée, [1858])
 Idaea furciferata (Packard, 1873)
 Idaea insulensis (Rindge, 1958)
 Idaea tenebrica (Warren, 1906)
 Leptostales crossii (Hulst, 1900)
 Leptostales laevitaria Geyer, 1837
 Leptostales nigrofasciaria (Herrich-Schäffer, 1870)
 Leptostales oblinataria (Möschler, 1890)
 Leptostales pannaria (Guenée, [1858])
 Leptostales penthemaria Dyar, 1913
 Leptostales phorcaria (Guenée, [1858])
 Leptostales praepeditaria (Möschler, 1890)
 Leptostales terminata (Guenée, [1858])
 Lobocleta nataria (Walker, 1866)
 Lobocleta tenellata Möschler, 1886
 Lophosis labeculata (Hulst, 1887)
 Pleuroprucha asthenaria (Walker, 1861)
 Pleuroprucha molitaria (Möschler, 1890)
 Pleuroprucha rudimentaria (Guenée, [1858])
 Pseudasellodes fenestraria (Guenée, 1857)
 Ptychamalia perlata (Warren, 1900)
 Scopula apparitaria (Walker, 1861)
 Scopula canularia (Herrich-Schäffer, 1870)
 Scopula chionaeata (Herrich-Schäffer, 1870)
 Scopula compensata (Walker, 1861)
 Scopula fernaria Schaus, 1940
 Scopula juruana (Butler, 1881)
 Scopula umbilicata (Fabricius, 1794)
 Semaeopus caecaria (Hübner, [1823])
 Semaeopus callichroa Prout, 1938
 Semaeopus castaria (Guenée, [1858])
 Semaeopus concomitans (Warren, 1906)
 Semaeopus curta (Warren, 1906)
 Semaeopus perletaria (Warren, 1906)
 Disclisioprocta stellata (Guenée, [1858])
 Dyspteris abortivaria (Herrich-Schäffer, [1855])
 Eois isographata (Walker, 1863)
 Eois tegularia (Guenée, [1858])
 Eubaphe pumilata (D. S. Fletcher, 1954)
 Euphyia moeraria (Guenée, [1858])
 Eupithecia succernata Möschler, 1886
 Hagnagora ephestris (Felder & Rogenhofer, 1875)
 Hammaptera parinotata (Zeller, 1872)
 Heterusia lymnadoides (Prout, 1931)
 Obila defensata (Walker, 1862)
 Obila pannosata (Guenée, [1858])
 Obila praecurraria (Möschler, 1890)
 Psaliodes subochreofusa Herbulot, 1988
 Spargania clementi Prout, 1931
 Triphosa affirmata (Guenée, [1858])
 Xanthorhoe herbicolor Prout, 1931

Гліфіптеригіди (Glyphipterigidae) 
 Glyphipterix paradisea Walsingham, 1897
 Ussara eurythmiella Busck, 1914
 Acrolepiopsis cestrella (Busck, 1934)

Молі-строкатки (Gracillariidae) 
 Acrocercops albomarginatum (Walsingham, 1897)
 Acrocercops cissiella Busck, 1934
 Acrocercops clitoriella Busck, 1934
 Acrocercops cordiella Busck, 1934
 Acrocercops inconspicua Forbes, 1930
 Acrocercops ipomoeae Busck, 1934
 Acrocercops maranthaceae Busck, 1934
 Acrocercops melantherella Busck, 1934
 Acrocercops undifraga Meyrick, 1931
 Caloptilia aeneocapitella (Walsingham, 1891)
 Caloptilia burserella (Busck, 1900)
 Caloptilia perseae (Busck, 1920)
 Chilocampyla psidiella Busck, 1934
 Dialectica rendalli Walsingham, 1897
 Dialectica sanctaecrucis Walsingham, 1897
 Eucosmophora cupreella Walsingham, 1897
 Eucosmophora sideroxylonella Busck, 1900
 Marmara gulosa Guillén & Davis, 2001
 Metriochroa psychotriella Busck, 1900
 Neurobathra curcassi Busck, 1934
 Neurostrota gunniella (Busck, 1906)
 Neurostrota pithecolobiella Busck, 1934
 Spanioptila spinosum Walsingham, 1897
 Phyllonorycter stigmaphyllae Busck, 1934
 Phyllonorycter tenuicaudella (Walsingham, 1897)
 Porphyrosela desmodiella (Clemens, 1859)
 Phyllocnistis citrella Stainton, 1856

Lacturidae 
 Lactura subfervens (Walker, 1854)

Коконопряди (Lasiocampidae) 
 Artace cribrarius (Ljungh, 1825)

Limacodidae 
 Alarodia immaculata (Grote, 1865)
 Alarodia minuscula Dyar, 1927
 Alarodia pygmaea (Grote, 1867)
 Leucophobetron argentiflua (Geyer, 1827)

Молі-крихітки (Lyonetiidae) 
 Leucoptera coffeella (Guérin– Méneville, 1842)

Megalopygidae 
 Megalopyge krugii (Dewitz, 1877)
 Perola bistrigata Hampson, 1898
 Hysterocladia latiunca Hopp, 1927

Mimallonidae 
 Cicinnus packardii (Grote, 1865)

Совки (Noctuidae) 
 Argyrogramma verruca (Fabricius, 1794)
 Autoplusia egena (Guenée, 1852)
 Chrysodeixis includens (Walker, [1858])
 Ctenoplusia calceolaris (Walker, [1858])
 Ctenoplusia oxygramma (Geyer, 1832)
 Enigmogramma admonens (Walker, [1858])
 Enigmogramma antillea Becker, 2001
 Enigmogramma basigera (Walker, 1865)
 Mouralia tinctoides (Guenée, 1852)
 Notioplusia illustrata (Guenée, 1852)
 Rachiplusia ou (Guenée, 1852)
 Trichoplusia ni (Hübner, [1803])
 Amyna axis (Guenée, 1852)
 Bagisara repanda (Fabricius, 1793)
 Bagisara tristicta (Hampson, 1898)
 Cydosia nobilitella (Cramer, [1780])
 Chobata discalis Walker, [1858]
 Cobubatha metaspilaris Walker, 1863
 Eustrotia girba Druce, 1889
 Marimatha tripuncta (Möschler, 1890)
 Marimatha botyoides (Guenée, 1852)
 Marimatha obliquata (Herrich-Schäffer, 1868)
 Tripudia goyanensis (Hampson, 1910)
 Tripudia grapholithoides (Möschler, 1890)
 Tripudia lamina Pogue, 2009
 Tripudia luda (Druce, 1898)
 Ponometia bicolorata (Barnes & McDunnough, 1912)
 Ponometia exigua (Fabricius, 1793)
 Ponometia semiflava (Guenée, 1852)
 Ponometia septuosa (Blanchard & Knudson, 1986)
 Spragueia apicalis (Herrich-Schäffer, 1868)
 Spragueia dama (Guenée, 1852)
 Spragueia margana (Fabricius, 1794)
 Spragueia pantherula (Herrich-Schäffer, 1868)
 Spragueia perstructana (Walker, 1865)
 Tarache isolata (Todd, 1960)
 Tarache tetragona (Walker, [1858])
 Diphthera festiva (Fabricius, 1775)
 Chytonidia chloe Schaus, 1914
 Simyra insularis (Herrich-Schäffer, 1868)
 Cropia connecta (Smith, 1894)
 Cropia indigna (Walker, [1858])
 Cropia infusa (Walker, [1858])
 Cropia subapicalis (Walker, 1858)
 Cropia templada (Schaus, 1906)
 Fracara viridata (Stoll, 1782)
 Metaponpneumata rogenhoferi Möschler, 1890
 Paratrachaea berylloides (Hampson, 1908)
 Antachara diminuta (Guenée, 1852)
 Catabenoides vitrina (Walker, 1857)
 Neogalea sunia (Guenée, 1852)
 Caularis lunata Hampson, 1904
 Eudryas unio (Hübner, [1831])
 Euscirrhopterus poeyi Grote, 1866
 Neotuerta hemicycla (Hampson, 1904)
 Neotuerta sabulosa (Todd, 1966)
 Seirocastnia tribuna (Hübner, [1821])
 Condica albigera (Guenée, 1852)
 Condica berinda Druce, 1889
 Condica circuita (Guenée, 1852)
 Condica concisa (Walker, 1856)
 Condica cupentia (Cramer, 1780)
 Condica mimica Hampson, 1908
 Condica mobilis (Walker, [1857])
 Condica punctifera (Walker, [1857])
 Condica selenosa Guenée, 1852
 Condica stelligera (Guenée, 1852)
 Condica subaurea (Guenée, 1852)
 Condica subornata Walker, 1865
 Condica sutor (Guenée, 1852)
 Homophoberia apicosa (Haworth, [1809])
 Micrathetis dasarada (Druce, 1898)
 Micrathetis triplex (Walker, 1857)
 Perigea funerea Schaus, 1911
 Perigea glaucoptera (Guenée, 1852)
 Perigea pectinata (Herrich-Schäffer, 1868)
 Helicoverpa zea (Boddie, 1850)
 Heliothis subflexa (Guenée, 1852)
 Heliothis virescens (Fabricius, 1777)
 Callopistria floridensis (Guenée, 1852)
 Callopistria jamaicensis (Möschler, 1886)
 Callopistria mollissima (Guenée, 1852)
 Agrotis apicalis Herrich-Schäffer, 1868
 Agrotis malefida Guenée, 1852
 Anarta florida (Smith, 1900)
 Anicla infecta (Ochsenheimer, 1816)
 Anicla recondita (Möschler, 1890)
 Bellura matanzasensis (Dyar, 1922)
 Dargida quadrannulata (Morrison, 1876)
 Dypterygia lignaris (Schaus, 1898)
 Dypterygia ordinarius (Butler, 1879)
 Elaphria agrotina (Guenée, 1852)
 Elaphria deliriosa (Walker, 1857)
 Elaphria deltoides (Möschler, 1880)
 Elaphria devara (Druce, 1898)
 Elaphria guttula (Herrich-Schäffer, 1868)
 Elaphria haemassa (Hampson, 1909)
 Elaphria hypophaea (Hampson, 1920)
 Elaphria nucicolora (Guenée, 1852)
 Feltia repleta Walker, 1857
 Feltia subterranea (Fabricius, 1794)
 Galgula partita Guenée, 1852
 Glaucicodia leuconephra Hampson, 1910
 Gonodes trapezoides (Herrich-Schäffer, 1868)
 Iodopepla alayoi Todd, 1964
 Lacinipolia calcaricosta Todd & Poole, 1981
 Lacinipolia distributa (Möschler, 1886)
 Lacinipolia parvula (Herrich-Schäffer, 1868)
 Leucania chejela (Schaus, 1921)
 Leucania clarescens Möschler, 1890
 Leucania dorsalis Walker, 1856
 Leucania educata Adams, 2001
 Leucania humidicola Guenée, 1852
 Leucania incognita (Barnes & McDunnough, 1918)
 Leucania inconspicua Herrich-Schäffer, 1868
 Leucania latiuscula Herrich-Schäffer, 1868
 Leucania lobrega Adams, 2001
 Leucania rawlinsi Adams, 2001
 Leucania secta Herrich-Schäffer, 1868
 Leucania senescens Möschler, 1890
 Leucania toddi Adams, 2001
 Magusa orbifera (Walker, 1857)
 Mamestra soligena Möschler, 1886
 Marilopteryx lamptera (Druce, 1890)
 Marilopteryx lutina (Smith, 1902)
 Mythimna sequax (Franclemont, 1951)
 Mythimna unipuncta (Haworth, 1809)
 Neophaenis respondens (Walker, 1858)
 Orthodes jamaicensis Hampson, 1905
 Orthodes majuscula Herrich-Schäffer, 1868
 Peridroma saucia (Hübner, [1808])
 Phuphena tura (Druce, 1889)
 Prasinopyra metacausta (Hampson, 1910)
 Sesamia cretica Lederer, 1857
 Speocropia scriptura (Walker, 1858)
 Speocropia trichroma (Herrich-Schäffer, 1868)
 Spodoptera albula (Walker, 1859)
 Spodoptera androgea (Stoll, 1782)
 Spodoptera dolichos (Fabricius, 1794)
 Spodoptera eridania (Stoll, 1782)
 Spodoptera frugiperda (Smith, 1797)
 Spodoptera latifascia (Walker, 1856)
 Spodoptera ornithogalli (Guenée, 1852)
 Spodoptera pulchella (Herrich-Schäffer, 1868)
 Tiracola grandirena (Herrich-Schäffer, 1868)
 Xanthopastis regnatrix (Grote, 1863)

Ноліди (Nolidae) 
 Nola baracoa Schaus, 1921
 Nola bistriga (Möschler, 1890)
 Nola cereella (Bosc, [1800])
 Nola cubensis Schaus, 1921
 Nola folgona Schaus, 1921
 Garella nilotica (Rogenhofer, 1881)
 Iscadia aperta Walker, 1857
 Iscadia furcifera (Walker, 1865)
 Collomena filifera (Walker, 1857)
 Concana mundissima Walker, [1858]
 Motya abseuzalis Walker, 1859
 Motya ferrocana (Walker, 1857)
 Afrida charientisma Dyar, 1913
 Afrida cosmiogramma Dyar, 1913
 Afrida interdicta Dyar, 1913

Зубницеві (Notodontidae) 
 Cerura rarata (Walker, 1865)
 Antillisa lucedia Schaus, 1937
 Antillisa toddi Torre & Alayo, 1959
 Crinodes besckei Hübner, 1824
 Hapigia directa Schaus, 1904
 Boriza crossaea (Druce, 1894)
 Heterocampa albidiscata Schaus, 1904
 Heterocampa baracoana Schaus, 1904
 Heterocampa cubana Grote, 1865
 Heterocampa santiago Schaus, 1904
 Heterocampa zayasi (Torre & Alayo, 1959)
 Ianassa violascens (Herrich-Schäffer, 1855)
 Malocampa punctata (Cramer, 1782)
 Malocampa sida (Schaus, 1892)
 Misogada pallida Schaus, 1904
 Rifargia bichorda (Hampson, 1901)
 Rifargia distinguenda (Walker, 1856)
 Schizura pelialis Schaus, 1937
 Bardaxima lucilinea (Walker, 1858)
 Elasmia insularis (Grote, 1867)
 Elymiotis morana Schaus, 1928
 Hippia insularis (Grote, 1866)
 Lepasta bractea (Felder, 1874)
 Nystalea aequipars (Walker, 1858)
 Nystalea ebalea (Stoll, 1779)
 Nystalea indiana Grote, 1884
 Nystalea superciliosa Guenée, 1852
 Eremonidiopsis aggregata Aguila, 2013

Опостегіди (Opostegidae) 
 Pseudopostega adusta (Walsingham, 1897)
 Pseudopostega crassifurcata Davis & Stonis, 2007
 Pseudopostega mignonae Davis & Stonis, 2007
 Pseudopostega saltatrix (Walsingham, 1897)
 Pseudopostega turquinoensis Davis & Stonis, 2007

Молі-малюки (Nepticulidae) 
 Enteucha gilvafascia (Davis, 1978)
 Manoneura basidactyla (Davis, 1978)

Plutellidae 
 Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) — міль капустяна

Мішечниці (Psychidae) 
 Cryptothelea surinamensis (Möschler, 1878)
 Paucivena cubana Núñez, 2006
 Paucivena ferruginea Núñez, 2006
 Paucivena fusca Núñez, 2006
 Paucivena hoffmanni (Koehler, 1939)
 Paucivena orientalis Núñez, 2006
 Paucivena pinarensis Núñez, 2006
 Prochalia licheniphilus (Koehler, 1939)
 Biopsyche thoracica (Grote, 1865)
 Oiketicus kirbyi Guilding, 1827
 Thyridopteryx ephemeraeformis (Haworth, 1803)

Пальцекрилки (Pterophoridae) 
 Ochyrotica fasciata Walsingham, 1891
 Adaina bipunctatus (Möschler, 1890)
 Adaina ipomoeae Bigot & Etienne, 2009
 Adaina perplexus (Grossbeck, 1917)
 Adaina praeusta (Möschler, 1890)
 Adaina thomae (Zeller, 1877)
 Dejongia californicus (Walsingham, 1880)
 Exelastis montischristi (Walsingham, 1897)
 Exelastis pumilio (Zeller, 1873)
 Lantanophaga pusillidactylus (Walker, 1864)
 Lioptilodes albistriolatus (Zeller, 1877)
 Megalorhipida leucodactylus (Fabricius, 1794)
 Michaelophorus dentiger (Meyrick, 1916)
 Postplatyptilia antillae Gielis, 2006
 Sphenarches anisodactylus (Walker, 1864)

Вогнівки (Pyralidae) 
 Bonchis munitalis (Lederer, 1863)
 Caphys biliniata (Stoll, 1781)
 Carcha hersilialis Walker, 1859
 Epitamyra albomaculalis (Möschler, 1890)
 Lepidomys irrenosa Guenée, 1852
 Murgisca subductellus (Möschler, 1890)
 Pachypalpia dispilalis Hampson, 1895
 Penthesilea difficilis (Felder & Rogenhofer, 1875)
 Salobrena recurvata (Möschler, 1886)
 Salobrena vacuana (Walker, 1863)
 Streptopalpia minusculalis (Möschler, 1890)
 Tosale oviplagalis (Walker, [1866])
 Achroia grisella (Fabricius, 1794)
 Corcyra cephalonica (Stainton, 1866)
 Galleria mellonella (Linnaeus, 1758)
 Omphalocera cariosa Lederer, 1863
 Carthara abrupta (Zeller, 1881)
 Dasyvesica cyrilla (Schaus, 1922)
 Deuterollyta majuscula (Herrich-Schäffer, 1871)
 Deuterollyta maroa (Schaus, 1922)
 Deuterollyta ragonoti (Möschler, 1890)
 Homura nocturnalis (Lederer, 1863)
 Macalla phaeobasalis Hampson, 1916
 Macalla thyrsisalis Walker, [1859]
 Phidotricha erigens Ragonot, 1888
 Phidotricha vedastella (Schaus, 1922)
 Pococera iogalis Schaus, 1922
 Pococera jovita Schaus, 1922
 Tallula atramentalis (Lederer, 1863)
 Amegarthria cervicalis (Dyar, 1919)
 Amyelois transitella (Walker, 1863)
 Anabasis ochrodesma (Zeller, 1881)
 Anadelosemia texanella (Hulst, 1892)
 Ancylostomia stercorea (Zeller, 1848)
 Anegcephalesis arctella (Ragonot, 1887)
 Anypsipyla univitella Dyar, 1914
 Atheloca subrufella (Hulst, 1887)
 Baphala homoeosomella (Zeller, 1881)
 Bema neuricella (Zeller, 1848)
 Bema yddiopsis (Dyar, 1919)
 Cactoblastis cactorum (Berg, 1885)
 Cadra cautella (Walker, 1863)
 Chorrera extrincica (Dyar, 1919)
 Crocidomera turbidella Zeller, 1848
 Davara caricae (Dyar, 1913)
 Dioryctria clarioralis (Walker, 1863)
 Dioryctria horneana (Dyar, 1919)
 Ectomyelois ceratoniae (Zeller, 1839)
 Ectomyelois decolor (Zeller, 1881)
 Ectomyelois muriscis (Dyar, 1914)
 Elasmopalpus lignosellus (Zeller, 1848)
 Ephestia elutella (Hübner, 1796)
 Ephestia kuehniella Zeller, 1879
 Erelieva quantulella (Hulst, 1887)
 Etiella zinckenella (Treitschke, 1832)
 Eurythmasis ignifatua Dyar, 1914
 Fundella argentina Dyar, 1919
 Fundella ignobilis Heinrich, 1956
 Fundella pellucens Zeller, 1848
 Homoeosoma electella (Hulst, 1887)
 Hypsipyla grandella (Zeller, 1848)
 Laetilia coccidivora Dyar, 1918
 Laetilia obscura Dyar, 1918
 Mescinia bacerella Dyar, 1919
 Moodna ostrinella (Clemens, 1860)
 Oncolabis anticella Zeller, 1848
 Oryctometopia fossulatella Ragonot, 1888
 Ozamia lucidalis (Walker, 1863)
 Phycitodes olivacella (Ragonot, 1888)
 Piesmopoda xanthopolys Dyar, 1914
 Plodia interpunctella (Hübner, [1810–13])
 Ribua innoxia Heinrich, 1940
 Ribua patriciella (Dyar, 1918)
 Sarasota furculella (Dyar, 1919)
 Scorylus cubensis Heinrich, 1956
 Strephomescinia schausella Dyar, 1919
 Stylopalpia lunigerella Hampson, 1901
 Ufa rubedinella (Zeller, 1848)
 Ulophora guarinella (Zeller, 1881)
 Unadilla maturella (Zeller, 1881)
 Zamagiria fraterna Heinrich, 1956
 Zamagiria hospitabilis Dyar, 1919
 Zamagiria laidion (Zeller, 1881)
 Zonula fulgidula (Heinrich, 1956)
 Ocrasa tripartitalis Herrich– Schäffer, 1871
 Hypsopygia nostralis (Guenée, 1854)
 Pyralis manihotalis Guenée, 1854

Сатурнієві (Saturniidae) 
 Philosamia ricini (Boisduval, 1856)
 Copaxa denda Druce, 1894

Schistoneidae 
 Schistonoea fulvidella (Walshingham, 1897)

Schreckensteiniidae 
 Schreckensteinia festaliella (Hübner, [1819])

Sematuridae 
 Mania aegisthus (Fabricius, 1793)

Склівки (Sesiidae) 
 Sannina uroceriformis Walker, 1856
 Synanthedon cubana (Herrich-Schäffer, 1866)

Бражникові (Sphingidae) 
 Aellopos blaini Herrich-Schäffer, [1869]
 Aellopos clavipes (Rothschild & Jordan, 1903)
 Aellopos fadus (Cramer, 1775)
 Aellopos tantalus (Drury, 1773)
 Aellopos titan (Clark, 1936)
 Callionima calliomenae (Schaufuss, 1870)
 Callionima gracilis (Jordan, 1923)
 Callionima parce (Fabricius, 1775)
 Callionima ramsdeni (Clark, 1920)
 Cautethia grotei Edwards, 1882
 Enyo boisduvali (Oberthür, 1904)
 Enyo lugubris (Linnaeus, 1771)
 Enyo ocypete (Linnaeus, 1758)
 Erinnyis alope (Drury, 1773)
 Erinnyis crameri (Schaus, 1898)
 Erinnyis ello (Linnaeus, 1758)
 Erinnyis guttularis (Walker, 1856)
 Erinnyis lassauxii (Boisduval, 1859)
 Erinnyis obscura (Fabricius, 1775)
 Erinnyis oenotrus (Cramer, 1780)
 Erinnyis pallida Grote, 1865
 Eumorpha fasciatus (Sulzer, 1776)
 Eumorpha labruscae (Linnaeus, 1758)
 Eumorpha satellitia (Grote, 1865)
 Eumorpha mirificatus (Grote, 1875)
 Eumorpha vitis (Linnaeus, 1758)
 Eupyrrhoglossum sagra (Poey, 1832)
 Hyles lineata (Fabricius, 1775)
 Isognathus rimosa (Grote, 1865)
 Madoryx pseudothyreus (Grote, 1865)
 Pachylia ficus (Linnaeus, 1758)
 Pachylia syces Hübner, [1819]
 Pachylioides resumens (Walker, 1856)
 Perigonia divisa Grote & Robinson, 1865
 Perigonia lefebvrii (Lucas, 1857)
 Perigonia lusca (Fabricius, 1777)
 Phryxus caicus (Cramer, 1777)
 Pseudosphinx tetrio (Linnaeus, 1771)
 Xylophanes chiron Rothschild & Jordan, 1906
 Xylophanes clarki Ramsden, 1921
 Xylophanes gundlachi (Herrich-Schäffer, 1863)
 Xylophanes irrorata (Grote, 1865)
 Xylophanes pluto (Fabricius, 1777)
 Xylophanes porcus (Hübner, [1823])
 Xylophanes robinsoni (Grote, 1865)
 Xylophanes tersa (Linnaeus, 1771)
 Adhemarius daphne (Rothschild & Jordan, 1903)
 Agrius cingulata (Fabricius, 1775)
 Cocytius antaeus (Drury, 1773)
 Cocytius duponchel (Poey, 1832)
 Cocytius haxairei Cadiou, 2006
 Cocytius vitrinus Rothschild & Jordan, 1910
 Manduca afflicta (Grote, 1865)
 Manduca brontes (Grote, 1865)
 Manduca rustica (Wood, 1915)
 Manduca sexta (Butler, 1875) — бражник тютюновий
 Nannoparce poeyi (Grote, 1865)
 Neococytius cluentius (Cramer, 1775)
 Protambulyx strigilis (Linnaeus, 1771)

Молі справжні (Tineidae) 
 Acrolophus arcanella (Clemens, 1859)
 Acrolophus basistriatus Davis, 1987
 Acrolophus dimidiella (Walsingham, 1892)
 Acrolophus fuscisignatus Davis, 1987
 Acrolophus guttatus Davis, 1987
 Acrolophus leucodocis (Zeller, 1877)
 Acrolophus niveipunctatus Walsingham, 1892
 Acrolophus noctuina (Walsingham, 1892)
 Acrolophus plumifrontella (Clemens, 1859)
 Acrolophus popeanellus (Clemens, 1859)
 Acrolophus vitellus Poey, 1833
 Harmaclona cossidella Busck, 1914
 Antipolistes anthracella Forbes, 1933
 Eudarctia tischeriella (Forbes, 1931)
 Homostinea curviliniella Dietz, 1905
 Oenoe pumiliella (Walsingham, 1897)
 Setomorpha rutella Zeller, 1852
 Cubotinea orghidani Capuse & Georgescu, 1977
 Niditinea praeumbrata (Meyrick, 1919)
 Phereoeca uterella (Walsingham, 1897)
 Praeacedes atomosella (Walker, 1863)
 Tinea cretella Walsingham, 1897
 Tinea pallidorsella Zeller, 1877
 Erechthias minuscula (Walsingham, 1897)
 Erechthias zebrina (Butler, 1881)
 Ereunetis aeneoalbida (Walsingham, 1897)
 Ereunetis particolor (Walsingham, 1897)
 Opogona antistacta Meyrick, 1937

Листовійки (Tortricidae) 
 Ardeutica melidora Razowski, 1984
 Ardeutica mezion Razowski, 1984
 Auratonota paidosocia Razowski & Becker, 1999
 Auratonota cubana Razowski & Becker, 1999
 Thaumatographa cubensis Heppner, 1983
 Ancylis bauhiniae Busck, 1934
 Ancylis cordiae Busck, 1934
 Bactra philocherda Diakonoff, 1964
 Bactra verutana Zeller, 1875
 Cacocharis albimacula (Walsingham, 1892)
 Crocidosema plebejana Zeller, 1847
 Cryptaspasma bipenicilla Brown & Brown, 2004
 Cydia largo Heppner, 1981
 Cydia latiferreana (Walsingham, 1879)
 Cydia rana (Forbes, 1924)
 Endothenia anthracana (Forbes, 1931)
 Epiblema strenuana (Walker, 1863)
 Episimus argutana (Clemens, 1860)
 Episimus augmentana (Zeller, 1877)
 Episimus guiana (Busck, 1913)
 Episimus kimballi Heppner, 1994
 Episimus nesoites (Walsingham, 1897)
 Episimus rufatus Razowski & Brown, 2008
 Episimus semicirculanus Walker, 1863
 Episimus transferrana (Walker, 1863)
 Episimus tyrius Heinrich, 1923
 Ethelgoda texanana (Walsingham, 1879)
 Eucosma gomonana Kearfott, 1907
 Gymnandrosoma aurantianum Lima, 1927
 Gymnandrosoma leucothorax Adamski & Brown, 2001
 Rhyacionia frustrana (Comstock, 1880)
 Rhyacionia subtropica Miller, 1960
 Ricula incisiva Razowski & Becker, 2011
 Ricula maculana (Fernald, 1901)
 Strepsicrates smithiana Walsingham, 1892
 Aethes pinara Razowski & Becker, 2007
 Aethes seriatana (Zeller, 1875)
 Aethesoides distigmatana (Walsingham, 1897)
 Amorbia concavana (Zeller, 1877)
 Amorbia effoetana Möschler, 1890
 Amorbia revolutana (Zeller, 1877)
 Apotoforma rotundipennis (Walsingham, 1897)
 Argyrotaenia cubae Razowski & Becker, 2010
 Argyrotaenia granpiedrae Razowski & Becker, 2010
 Argyrotaenia vinalesiae Razowski & Becker, 2010
 Clepsis peritana (Clemens, 1860)
 Cochylis parallelana Walsingham, 1887
 Cochylis sierraemaestrae Razowski & Becker, 2007
 Eugnosta fraudulenta Razowski & Becker, 2007
 Lasiothyris subsorbia Razowski & Becker, 2007
 Lorita lepidulana Forbes, 1931
 Lorita scarificata (Meyrick, 1917)
 Mictopsichia cubae Razowski, 2009
 Mimeugnosta particeps Razowski, 1986
 Platphalonidia holguina Razowski & Becker, 2007
 Platphalonidia remissa Razowski & Becker, 2007
 Platynota calidana (Zeller, 1877)
 Platynota rostrana (Walker, 1863)
 Saphenista cubana Razowski & Becker, 2007
 Saphenista mayarina Razowski & Becker, 2007
 Saphenista rosariana Razowski & Becker, 2007
 Saphenista simillima Razowski & Becker, 2007
 Saphenista turguinoa Razowski & Becker, 2007
 Sparganothis sulfureana (Clemens, 1860)
 Talponia geton Razowski & Becker, 2011
 Talponia necopina Razowski & Becker, 2011
 Talponia phantolinea Razowski & Becker, 2011
 Teras jamaicana Walker, 1863

Thyrididae 
 Hexeris enhydris Grote, 1875
 Rhodoneura sparsireta Hampson, 1906
 Rhodoneura thiastoralis (Walker, 1859)
 Zeuzerodes maculata Warren, 1907
 Banisia myrsusalis (Walker, 1859)

Uraniidae 
 Antiplecta triangularis Warren, 1906
 Coeluromima reticularia (Möschler, 1890)
 Epiplema incolorata (Guenée, 1857)
 Gymnoplocia mamillata (Felder & Rogenhofer, 1875)
 Nedusia fimbriata Herrich-Schäffer, 1870
 Philagraula slossoniae Hulst, 1896
 Powondrella cingillaria Geyer, 1837
 Schidax anosectaria Guenée, [1858]
 Schidax squamaria Hübner, 1818
 Syngria ramosaria (Möschler, 1890)
 Trotorhombia metachromata (Walker, 1861)

 Urania boisduvalii (Guérin, 1829)
 Urania poeyi (Herrich-Schäffer, 1868)

Urodidae 
 Urodus calligera (Zeller, 1877)
 Urodus ovata (Zeller, 1877)

Молі горностаєві (Yponomeutidae) 
 Yponomeuta triangularis Möschler, 1890

Строкатки (Zygaenidae) 
 Setiodes nana (Herrich-Schäffer, 1866)

Посилання 
 
 Checklist of the Lepidoptera of the Antilles

Лускокрилі
Фауна Куби
Куба